Belagerung von Neapel steht für:

 Belagerung von Neapel (536) durch Belisar
 Belagerung von Neapel (542–543) durch Totila